ZSA steht für:
 San Salvador Airport (IATA-Code), Flughafen auf der Insel San Salvador (Bahamas)
 Zivilstandsamt, das Standesamt in der Schweiz

Zsa bzw. Zsá ist die Kurzform eines ungarischen Vornamens:
 Zsá Zsá Inci Bürkle (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Zsa Zsa Gabor (1917–2016), ungarisch-amerikanische Schauspielerin
 Zsa Zsa Speck, ehemaliger Keyboarder der amerikanischen Band Marilyn Manson

zsa steht für:
 Sarasira (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung